Eric Gryba (né le  à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  avec les Sénateurs d'Ottawa face aux Maple Leafs de Toronto. Le 2 mai 2013, il donne un coup de coude au visage de Lars Eller lors d'un match des séries éliminatoires contre les Canadiens de Montréal. Eller quitte la rencontre en civière alors que Gryba est expulsé du match. Le lendemain, il est suspendu pour deux matchs à la suite de ce coup.

Le 27 juin 2015, il est échangé aux Oilers d'Edmonton contre Travis Ewanyk et un choix de repêchage.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Mustangs de Melfort || LHJS ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Gamblers de Green Bay || USHL ||56 ||3 ||12 ||15 ||205 ||3 ||1 ||1 ||2 ||27 
|-
|2006-2007 || Terriers de Boston || NCAA ||38 ||1 ||3 ||4 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Terriers de Boston || NCAA ||32 ||1 ||1 ||2 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Terriers de Boston || NCAA ||45 ||0 ||0 ||6 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Terriers de Boston || NCAA ||38 ||4 ||6 ||10 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Senators de Binghamton || LAH ||6 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Senators de Binghamton || LAH || 66|| 3|| 4|| 7|| 133|| 10|| 0|| 1|| 1|| 26
|-
| 2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 73|| 5|| 15|| 20|| 95|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Senators de Binghamton || LAH || 38|| 5|| 6|| 11|| 75|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 33 || 2|| 4|| 6|| 26||4 ||0 || 0|| 0|| 17
|-
| 2013-2014 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 57 || 2 || 9 || 11 || 64 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 75|| 0||12 || 12|| 97|| 6||0 || 0|| 0||14  
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 53 || 1 || 5 || 6 || 75 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 40 || 2 || 4 || 6 || 65 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LAH ||21 ||0 ||2 ||2 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Condors de Bakersfield || LAH ||24 ||0 ||0 ||0 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH ||47 ||2 ||5 ||7 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Kindersley Senior Klippers  ||  ||7 ||4 ||6 ||10 ||8 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6

| 289 || 7 || 36 || 43 || 368 || 13 || 0 || 0 || 0 || 35

Trophées et distinctions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Senators de Binghamton en 2010-2011.

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Binghamton